Amerikai Egyesült Államok
 Mansfield (Arkansas)
 Mansfield (Connecticut)
 Mansfield (Dél-Dakota)
 Mansfield (Florida)
 Mansfield (Georgia)
 Mansfield (Illinois)
 Mansfield (Indiana)
 Mansfield (Kansas)
 Mansfield (Louisiana)
 Mansfield (Massachusetts)
 Mansfield (Minnesota)
 Mansfield (Missouri)
 Mansfield (New York)
 Mansfield (Nyugat-Virginia)
 Mansfield (Ohio)
 Mansfield (Pennsylvania)
 Mansfield (Tennessee)
 Mansfield (Texas)
 Mansfield (Washington)

 Ausztrália
 Mansfield (Queensland)
 Mansfield (Victoria)

 Egyesült Királyság
 Mansfield (East Ayrshire), Skócia
 Mansfield (Nottinghamshire), Anglia

 Kanada
 Mansfield (Új-Skócia)

Nevek
 Mansfield (vezetéknév)